Isogonal est un terme mathématique signifiant « qui a des angles égaux ». On peut le rencontrer dans différents contextes :

 Figure isogonale, polyèdre, polygone ou polytope ayant des angles égaux
 Trajectoire isogonale, propriété de courbes
 Conjugué isogonal, dans la géométrie du triangle.